Ма́рна — имя собственное.

 Марна — древнегреческое божество.
 Марна, Марсель (род. 1933) — французский музыковед и музыкальный журналист.

Топоним
 Марна — река на севере Франции, правый приток Сены.
 Марна — департамент на северо-востоке Франции.
 Марна — деревня в уезде Вильяндимаа, Эстония.

См. также

Примечания